Il campionato di serie A2 1996-1997 rappresenta la seconda categoria della pallacanestro italiana. La stagione prevede una prima fase dove le 12 società iscritte si incontrano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno (la vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0).

A seguire c'è una seconda fase, detta ad orologio, dove ogni squadra incontra in casa le 5 squadre che la seguono in classifica, fuori casa le 5 squadre che la precedono.

Le prime 10 squadre della classifica finale partecipano ai play-off divise in 2 gruppi, le cui rispettive vincenti vengono promosse in serie A1.

L'ultima classificata retrocede in serie B1.

Stagione regolare

Classifica

Risultati 1ª fase
Lega Basket Serie A2 Tabellone Gare

Risultati 2ª fase (ad orologio)

Play-off

Girone A

Girone B

Verdetti
 promossa in serie A:  Koncret Rimini.
 promossa in serie A1:  Cfm Reggio Emilia.
 retrocessa in serie B1:  Floor Padova.
 non iscritta alla stagione successiva, causa fallimento societario:  Jcoplastic Battipaglia

Bibliografia
 Almanacco ufficiale del campionato italiano di basket, Libreria dello sport, 2006.

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1996
Pallacanestro nel 1997
1996-1997